Иорданов — фамилия; имеет женскую форму Иорданова.
 Иорданов, Даки (1893—1978) — болгарский ботаник, член Болгарской академии наук.
 Иорданов, Иван Ефремович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Иорданов, Павел Фёдорович (1858—1920) — российский врач, общественный и государственный деятель, городской голова Таганрога.